Okręty US Navy o nazwie USS "Burges":
 Pierwszy  został zwodowany w 1943. Przekazany Royal Navy 2 czerwca 1943. 
 Drugi  został zwodowany w 1942.

Burges